2 miejscowości w Macedonii Północnej:
 Neżiłowo – wieś w gminie Czaszka
 Neżiłowo – wieś w gminie Kratowo